Ramón Chiocconi (8 de septiembre de 1970, Buenos Aires) es médico, rescatista, montañista y político argentino. 

Actual legislador de la Provincia de Río Negro por el monobloque Primero Bariloche. Estudió en la Universidad de Buenos Aires y se especializó en montaña. En 2010 fue jefe de la primera expedición de argentinos que ascendió e hizo cumbre en el Monte Everest. Entre 2008 y 2012 presidió el Club Andino Bariloche (CAB), institución dedicada a las actividades de montaña. En 2011 fue elegido concejal municipal de San Carlos de Bariloche y entre 2012 y 2015, fue Presidente del Concejo Municipal. El 10 de diciembre de 2019 asumió como legislador en la Legislatura de la Provincia de Río Negro por el Frente de Todos.

Primeros años 
Ramón Chiocconi nació el 8 de septiembre de 1970 en Buenos Aires. A los 4 años, el padre, Antonio Ramón Chiocconi, fue convocado para trabajar como médico en la Provincia de Río Negro y se instalaron en San Carlos de Bariloche.

Chiocconi cursó sus estudios primarios en la escuela número 71 y los estudios secundarios en el Colegio Nacional (actual ESRN N° 46). Durante este tiempo, practicó múltiples deportes: esquí, rugby y andinismo. En 1989 se mudó a Buenos Aires para estudiar Medicina en la Universidad de Buenos Aires (UBA). Allí formó parte de los Campamentos Universitarios de Trabajo (CUT) encargados de realizar tareas específicas de construcción y asistencia a familias campesinas en diferentes provincias de Argentina. En 1998 finalizó sus estudios universitarios y regresó a Bariloche. Una vez allí, se especializó en medicina de montaña y se incorporó como rescatista voluntario a la Comisión de Auxilio del Club Andino Bariloche.

AMIA 
El 18 de julio de 1994 una bomba destruyó el edificio de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en Pasteur 633 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  Chiocconi, con 23 años, que se encontraba en la Facultad de Medicina y se unió al grupo de voluntarios que rescató, asistió y trasladó a las víctimas al Hospital de Clínicas (UBA) . El rescate duró alrededor de 5 horas y se asistieron alrededor de 400 personas heridas. El atentado, finalmente, dejó 85 víctimas fatales.

Ámbito deportivo 
Chiocconi tuvo una extensa carrera deportiva. Practicó esquí desde los 6 años en el Club Andino Bariloche (CAB) y fue integrante del Equipo de Competición de ese club entre 1982 y 1986. Al año siguiente formó parte del Seleccionado Nacional de Esquí Alpino y en 1988 fue elegido para representar a Argentina en los Juegos Olímpicos de Calgary en Canadá. Ese mismo año, Chiocconi realizó el instructorado de esquí en la Asociación Argentina de Instructores de Esquí.

En paralelo al esquí, Chiocconi integró, entre 1986 y 1988, el equipo de rugby del Club Los Pehuenes de Bariloche, parte de la Unión de Rugby del Alto Valle de Río Negro y Neuquén. Además, formó parte del Seleccionado Mayor de rugby de la Unión de Rugby del Alto Valle y del plantel Mayor de rugby del club Los Pehuenes, campeones de la Unión de Rugby del Alto Valle por tres años consecutivos (1986, 1987 y 1988).

En 1988 comenzó su carrera profesional como montañista. Chiocconi practicó ascenso, escalada en hielo, roca y travesías en montañas. Dentro de su extensa lista de expediciones se encuentra los cerros Lanín (3,747 m), Tronador (3,491 m), Glaciares Upsala y Marconi, Montardo (2833 mts), Colomers (2900 mts), Aconcagua (6,962 mts), Alpes suizos, Antártida, Mont Blanc (4,810 mts) y Monte Everest (8848 mts).

Everest 
Su carrera como andinista llegó a su punto cúlmine cuando el 27 de marzo de 2010 el equipo argentino integrado por él como jefe de expedición, Marcelo Deza, Charly Galosi, Alvar Puente y Leonardo Proverbio comenzó la travesía al Monte Everest (8848 mts) El recorrido se realizó en etapas: una vez en el pueblo Lukla (Nepal) comenzaron el trekking al Campo Base (5300 mts); luego ascendieron por la cascada de hielo del Khumbu (la etapa de mayor dificultad), en tres semanas recorrieron los campamentos 1 (5900 mts), 2 (6400 mts) y 3 (7200 mts), y descendieron al campo base para recobrar energías y dirigirse a la cumbre. Luego de dos meses de ascenso, el 23 de mayo de 2010 a las 8:20 am alcanzaron los 8.848 metros de altura. En el descenso de la cumbre, a 8.600 metros de altura (a 300 metros de la cumbre), Chiocconi asistió a una andinista que se encontraba semiinconsciente por Edema Cerebral. Luego de 5 horas de rescate lograron trasladarlo hasta el campamento 4  .

Club Andino Bariloche 
Chiocconi aprendió a esquiar en el Club Andino Bariloche, el primer club andino de la Argentina y Latinoamérica,  y lo representó en competiciones entre 1983 y 1989.  En 1988 se incorporó como rescatista voluntario a la Comisión de Auxilio del club. Chiocconi, además, fue miembro de la Comisión Directiva del CAB entre 2002 y 2012 y secretario de Andinismo de la Federación Argentina de Ski y Andinismo (FASA) entre 2004 y 2010.

En 2008, Chiocconi fue electo Presidente del CAB  que, como rol fundamental, se encargó de representar y promover las actividades del club. El CAB ofrece distintas actividades. Cuenta con una Escuela juvenil y de adultos de esquí y snowboard, una Escuela de montaña y una Escuela de escalada. A su vez, se encarga de la administración de los principales refugios del Parque Nacional Nahuel Huapi: Otto Meiling (Cerro Tronador), Manfredo Segre (Laguna Negra), San Martín (Laguna Jakob), Berghof (Cerro Otto), Domos Neumeyer (Valle Challhuaco) y Reynaldo Knapp (Base Cerro Catedral). Como tercera línea, cuenta con comisiones y subcomisiones, siendo la más importante la comisión de auxilio, un equipo de rescate voluntario formado en 1934 que reúne a diferentes personas de Bariloche (andinistas, médicos, ingenieros, etc) que se prestan al servicio de la comunidad para rescatar a cualquier persona que tenga inconvenientes dentro el Parque Nacional Nahuel Huapi. 

Como presidente del CAB, Chiocconi buscó que el club sea una institución abierta, participativa que trabajase con perspectiva social, apoyando el esquí escolar para los estudiantes de 5.º grado de las escuelas públicas de Bariloche. A diferencia de otros clubes, el CAB se trata de una institución que realiza actividades con toda la comunidad y no sólo con sus asociados.

En la recta final de su gestión, se planificó y construyó el Refugio Agostino Rocca  ubicado en Paso de las Nubes, a 1.400 metros de altura en las inmediaciones del Cerro Tronador, convirtiéndose en el más moderno de todo el Parque Nacional Nahuel Huapi.

Rescates 
Chiocconi forma parte de la Comisión de Auxilio del CAB desde 1988. Entre los rescates más emblemáticos, se encuentra la avalancha en el Cerro Ventana el 1 de septiembre de 2002 que alcanzó a estudiantes del Profesorado de Educación Física de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo) . Conocida como una de las tragedias más trascendentes en el andinismo argentino, Chiocconi asistió a las víctimas. En este accidente murieron 9 estudiantes y la Escuela Nº 329 del barrio El Pilar II fue el punto de base para organizar las tareas de búsqueda y rescate, y contener a los familiares de las víctimas.

El 22 de septiembre de 2007 una avalancha sepultó a Mauricio Aguirre en el Cerro López y, cuatro horas después del alud, fue rescatado y asistido por Chiocconi. Aguirre, que presentaba signos de hipotermia, quedó herido de gravedad y, luego, falleció en el hospital zonal.

En la expedición al Monte Everest en 2010, descendiendo de la cumbre, a 8.600 metros de altura (a 300 metros de la cumbre), Chiocconi asistió a una andinista que se encontraba semiinconsciente producto de un Edema Cerebral. Luego de 5 horas de rescate lograron trasladarlo hasta el campamento 4.

Ámbito político 
La carrera política de Chiocconi comenzó en 2011 cuando fue electo concejal municipal de San Carlos de Bariloche por el Frente para la Victoria. Un año después, se convirtió en el Presidente del Concejo Municipal de Bariloche hasta el 2015, momento en que renovó la banca hasta el 2019. Durante sus años de gestión presentó diversos proyectos entre los que se destacan:

CIUDADANÍA:

 2019, Licencias Familiares Compartidas.
2017, Creación de un mecanismo de Protección de los derechos de usuarios y consumidores a basados en el principio de Lealtad comercial
 2013, Adaptación plazas y espacios públicos con accesibilidad discapacitados juegos y cercado.
 2014,  Audiencias Públicas Juveniles, proyecto creado en el marco del programa “Concejal por un día” del año 2013.
 2013,  Prohibición de venta de combustible a quienes no lleven casco.

CULTURA:

 2014,     Reconocimiento del Municipio de San Carlos de Bariloche como Municipio Intercultural.
 2019,    Eximición de tributos a los museos de Bariloche.

AMBIENTE:

 2015,      Protección de costas de ríos y lagos.
 2016,      Sistema de Protección de Humedales.
 2014,      Creación de la  comisión de promoción del sector foresto industrial.
 2013,       Autorización de construcción sustentable con tierra cruda.

Además, impulsó el Foro de Concejales de la región Andina y Línea Sur, fue el encargado de Implementar el Sistema de Software Libre en el Concejo Municipal, cumpliendo así con normativas Provinciales y Municipales, puso en marcha la la ordenanza de Juventud en el Mejoramiento Barrial sancionada en 2010, Promovió el Concejo participativo, sesionando en distintas sedes, Impulsó el proceso de hermanamiento entre la Ciudad de Bariloche y la Ciudad de L'Aquila (Italia) (2015), Impulsó el proyecto de creación de un “Sistema de Protección y Remediación del Paisaje Lacustre”, cuyo su contenido fue considerado e incorporado en la elaboración del Plan del Oeste, y convocó y coordinó las Audiencias Públicas y Juveniles entre 2015 y 2019.

Legislador Provincial 
En diciembre de 2019 asumió la banca de legislador provincial de la provincia de Río Negro por el Frente de Todos. A dos semanas de su asunción, solicitó incorporar la Emergencia Sanitaria] dentro del paquete de medidas de emergencia propuesta por el oficialismo. Sin embargo, este pedido fue rechazado.  

En marzo de 2020 se declaró la pandemia por Coronavirus y la actividad legislativa mutó a la virtualidad. Desde entonces, se presentaron una serie de proyectos: la ley de emergencia económica y social,  la ley de transferencia de las atribuciones de la ley de abastecimiento a los municipios, Promoción del montañismo y restricciones administrativas en sus zonas de realización.
 Proyecto de Ley:  Prohibición de compra de suministros en el marco de la emergencia por encima de los valores máximos establecidos por Nación. Los procesos de adquisición de bienes, servicios y equipamientos necesarios para atender la emergencia sanitaria, no puede abonar montos superiores a los establecidos por la Resolución 100/20 de la Secretaría de comercio interior.

 Ley de regularización dominial y urbanización territorial en Barrio Manzana Hueney.
 Pedido de informe para conocer la estadística total de la población de niños, niñas y adolescentes.
 Modificación de la Ley de RCP.
 Ley para  Crear el Fondo solidario para la provincia de Río Negro.
 Ley para Crear un registro de desocupados de la Provincia de Río Negro para promover y defender la mano de obra local.
 Pedido de informe: Estadisitca total de la población de niños, niñas y adolescentes de la Provincia de Río Negro.
 Pedido de informe por el estado de deuda de IPROSS.
 Pedido de Informe sobre vuelos que ingresan a la provincia de Río Negro en especial para la Ciudad de Bariloche en contexto de pandemia, junto a legisladores del FDT.
 Además acompañó el Proyecto de Ley Integral Trans presentado por distintas legisladoras del Bloque del Frente de Todos.

Referencias

Enlaces externos 

Políticos de Argentina
Médicos de Argentina
Políticos de Argentina
Rionegrinos
Barilochenses
Políticos de Argentina del siglo XXI
Políticos de Argentina del siglo XX